Hapke ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Hapke (* 1931), US-amerikanischer Physiker und Planetologe 
 Günter Hapke (1931–2021), deutscher Sänger 
 Heinz Hapke, deutscher Hockeyspieler der 1960er Jahre
 Karl Hapke (Carl Hapke; 1876–1955), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Konrad Hapke (* 1938), deutscher Badmintonspieler

Hapke steht für:
 (3549) Hapke, Asteroid des Hauptgürtels